Il doppio del torneo di tennis Open Castilla y León 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ashley Fisher e Jason Weir-Smith che hanno battuto in finale Jordan Kerr e Damien Roberts 7-65, 6-1.

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Jason Weir-Smith (Campioni)
 Jonathan Erlich /  Lior Mor (primo turno)

 Tuomas Ketola /  Oleg Ogorodov (quarti di finale)
 Kevin Kim /  Jim Thomas (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 2000